En demo har flere betydninger:
 Demo (musik) – inden for musik er en demo udgivet for at illustrere musikeres kunnen.
 Demo (program) – inden for computerprogrammer er en demo en forudgave af et begrænset eller ikke færdiglavet program.
 Demo (computerspil) – inden for computerspil er en demo en forudgave af et begrænset eller ikke færdigkonstrueret spil.
 Demo (computerdemonstration) – inden for computerscenen er en demo, en demonstration af hvad man kan udrette på en computer. Dette har særligt været udbredt på C64 og Amiga.
 Demo (tegneserie) – Demo er navnet på en tegneserie, der blev udgivet i 2003-2004.
 DEMO (energi) (DEMOnstration Power Plant) er et foreslået fusionsenergi kraftværk
 Demo (Nightwish) – demoalbum af det finske metalband Nightwish
 Demonstration – blandt de, der ofte deltager i politiske demonstrationer kaldes disse ofte blot for demoer.